The Tournament of Champions masculin 2017 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2017, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 12 au . Le champion du monde Karim Abdel Gawad l'emporte en battant Grégory Gaultier en finale.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de , dotation identique à l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions féminin 2017
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2017
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2017
PSA World Series 2017